Ibb (arabiska: إب) är ett guvernement i Jemen. Den administrativa huvudorten är Ibb. Guvernementet har 2 131 861 invånare och en yta på 5 350 km².

Distrikt 
 Al Dhihar  
 Al Makhadir  
 Al Mashannah  
 Al Qafr  
 Al Udayn  
 An Nadirah  
 Ar Radmah  
 As Sabrah  
 As Saddah  
 As Sayyani  
 Ash Sha'ir  
 Ba'dan  
 Dhi As Sufal  
 Far Al Udayn  
 Hazm Al Udayn  
 Hubaysh  
 Ibb  
 Jiblah  
 Mudhaykhirah  
 Yarim

Källor

Externa länkar 
 Statoids 

Jemens guvernement